Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrej Čerkasov e Gastón Etlis che hanno battuto in finale Nils Holm e Lars-Anders Wahlgren 6-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (semifinali)
 Petr Luxa /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

Assente
 Andrew Richardson /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1997